Symbiezidium madagascariensis est une espèce de plante du genre Symbiezidium de la famille des Lejeuneaceae.

Liens externes 

 
 

Espèce
Botanique